Schabestari ist der Familienname folgender Personen

 Mahmoud Schabestari (1288–1340), persischer Mystiker und Dichter
 Mohammad Modschtahed Schabestari (* 1936), iranischer Reformer und Philosoph, schiitischer Theologe, Autor und Hochschullehrer